Chelyosoma är ett släkte av sjöpungar. Chelyosoma ingår i familjen högermagade sjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Högermagade sjöpungar
Chelyosoma